Drahtgewebe, Drahtgeflecht, Stahlgewebe oder Stahlgeflecht bezeichnet

 ein textilähnliches Gewebe oder Geflecht aus (Stahl-)Draht, speziell etwa
 Drahtgewebe (Filtration)

 Gitter aus Metall, speziell etwa
 Streckmetall, 
 Putzträger und
 Bewehrungsmatten

 Material zur Herstellung von Sieben

 Material zur Herstellung eines Zauns, insbesondere
 Maschendraht